Deutsche Arbeiterhalle ist der Name folgender Zeitschriften:

 Deutsche Arbeiterhalle (Hannover) (Wochenschrift für die arbeitenden und besitzlosen Volksklassen, redigiert von Ludwig Stechan), erschienen 1851
 Deutsche Arbeiterhalle (Mannheim) (Organ des Vereinstages Deutscher Arbeiter-Vereine), erschienen 1867/1868